Luis Dávila ist der Name folgender Personen:

* Luis Dávila (Schauspieler) (1927–1998), argentinischer Schauspieler
 Luis Dávila (Boxer) (* 1954), puerto-ricanischer Boxer 
 Luis Dávila (Baseballspieler), puerto-ricanischer Baseballspieler